A Spiritual Healing jelentései:

 Spiritual Healing (Death-album), az amerikai Death együttes 1990-es albuma
 Spiritual Healing (Lee "Scratch" Perry-album), a jamaicai reggae/dub zenész Lee "Scratch" Perry 1990-es albuma